Bobrikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Iwanowitsch Bobrikow (1840–1924), russischer General 
 Nikolai Iwanowitsch Bobrikow (1839–1904), russischer General und Generalgouverneur von Finnland